Dit is de wereldranglijst van maart 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 31 maart 2010.

Mannen 03